Kärlekens raseri kan syfta på:
Kärlekens raseri (bok) – en bok av Ian McEwan
Kärlekens raseri (film) – en brittisk film från 2004